Naselja u Srbiji:
 Igrište (Leskovac, Srbija), naselje u sastavu općine Leskovac
 Igrište (Kuršumlija, Srbija), naselje u sastavu općine Kuršumlija